Brjazynka ist der niedersorbische Name von:

 Birkenhainchen, Wohnplatz der Gemeinde Märkische Heide, Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg
 Bräsinchen, Gemeindeteil der Gemeinde Neuhausen/Spree, Landkreis Spree-Neiße, Brandenburg
 Bresinchen, Ortsteil der Stadt Guben, Landkreis Spree-Neiße, Brandenburg
 Klein-Briesen, Wohnplatz der Stadt Friedland, Landkreis Oder-Spree, Brandenburg
 Presenchen, devastiertes Dorf auf dem Gebiet der heutigen Stadt Luckau, Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg

Siehe auch:
 Brjazyna